Alabarda – arma medievale
 Alabarda – simbolo usato in araldica
 Alabarda – corvetta antisommergibile della Marina Militare Italiana varata nel 1943